Les rigodons sont des danses folkloriques originaires de la province de Dauphiné, dans le sud-est de la France. Elle est passée dans la province du Québec, du temps de la colonisation de la Nouvelle-France, qui se perpétua par la suite lors des fêtes religieuses dans les villages. La musique est produite avec des instruments traditionnels comme des cuillères de bois, l'harmonica ou le violon.
Le rigodon, ou rigaudon, danse traditionnelle du Sud-Est de la France.
 Rigodon, roman de Louis-Ferdinand Céline. Mot cité dans Guerre et Voyages au bout de la nuit, romans du même auteur, dans sa signification militaire.
 Rigodon, militaire, signal donné par tambour, clairon ou fanion indiquant au tir qu'une balle a atteint le centre de la cible.
 Rigodon, personnage de la célèbre émission québécoise Passe-Partout.